

Titre d'œuvre

Littérature 
 L'Ange noir (The Black Angel), roman de l'écrivain américain William Irish (pseudonyme de Cornell Woolrich), publié en 1943
 L'Ange noir (L'angelo nero), roman de l'écrivain italien Antonio Tabucchi, publié en 1991
 L'Ange noir (The Black Angel), roman de l'écrivain irlandais John Connolly, publié en 2005

Bande dessinée 
 L'Ange noir, troisième tome de la série de bande dessinée Asphodèle

Cinéma 
 1946 : L'Ange noir (Black Angel), film américain réalisé par Roy William Neill
 1975 : L'Ange noir (Des Schwarze Engel), film allemand réalisé par Werner Schroeter
 1994 : L'Ange noir , film français réalisé par Jean-Claude Brisseau

Télévision 
 1981 : L'Ange noir, téléfilm français réalisé par Roland-Bernard
 2000-2002 : L'Ange Noir, titre français (moins usuel) de la série télévisée Dark Angel

Voir aussi